Kickapoo is:
 Kickapoo (volk), een Indiaans volk in Noord-Amerika
 Kickapoo (taal), de taal van dat volk